Solita er appelsinjuice produceret af Rynkeby.

Kilder

Juice